Харман () — фамилия.

Известные носители:
 Харман, Грэм (род. 1968) — профессор Американского Университета в Каире.
 Харман, Денхам (1916—2014) — американский учёный, биогеронтологист, почетный профессор.
 Харман, Крис (1942—2009) — редактор теоретического журнала Социалистической рабочей партии (Великобритания).
 Харман, Сабрина (род. 1978) — военнослужащая армии США, причастная к пыткам заключённых в тюрьме Абу-Грейб.
 Харман, Эндрю (род. 1964) — британский писатель.

См. также 
 Хаарман
 Херман
 Гарман